Ella and Basie! () — двадцать девятый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд и композитора и бэндлидера Каунта Бэйси, выпущенный на лейбле Verve Records в 1963 году под студийным номером Verve V6-4061, позднее пластинка была переименована в On the Sunny Side of the Street. Все аранжировки выполнены Куинси Джонсом, в записи принял участие оркестр Каунта Бэйси.

В 1997 году Verve перевыпустили запись в формате CD под студийным номером Verve 539 059-2, в новую версию вошли шесть дополнительных треков.

Список композиций

Избранные участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Каунт Бэйси — фортепиано, дирижирование.
 Сонни Кон, Эл Ааронс, Джо Ньюман, Дон Рэдер — труба.
 Эрик Диксон, Фрэнк Фостер, Фрэнк Уэсс, Чарльз Фоулкс — саксофон.
 Фредди Грин — гитара.
 Бенни Пауэлл, Урби Грин, Генри Кокер, Гровер Митчелл, Флип Рикард, Маршалл Роял — тромбон.
 Бадди Катлет — контрабас.
 Сонни Пэйн — барабаны.
 Куинси Джонс — аранжировки.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records
Альбомы с аранжировками Куинси Джонса